Екпенди — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Екпенди — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Екпенди — село в Ескельдинском районе Алматинской области.